Stadyum peut désigner :

 stadyum : le mot « stade » en turc qui donne son nom à :
 Stadyum : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir ;
 Stadyum : une émission de télévision turque TRT 1 diffusée dans les années 1980.

Homonymie de toponyme